Bratkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadiusz Tomasz Bratkowski (* 1959), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm, MdEP

 Piotr Bratkowski (1955–2021), polnischer Lyriker, Prosaschriftsteller, Publizist, Literatur- und Musikkritiker sowie Übersetzer